Мукеш Риши (, род. 19 апреля 1956, Катху, Джамму и Кашмир) — индийский , который играет преимущественно отрицательные роли в фильмах на хинди и на телугу.

Биография 
Мукеш родился в районе Катхуа штата Джамму и Кашмир, имеет происхождение Гуджар. Окончил Государственный колледж, города Чандигарх, но после учебы он работал два года в Мумбае, затем на Фиджи, где встретил свою будущую жену, её семья работала в традиционном магазине

После свадьбы они переехали в Новую Зеландию, где он начал работать моделью. Хотя он мог трудно найти время на эту работу из-за плотного графика, и был недоволен своими модельными заданиями. Через семь лет он вернулся в Мумбаи, и поступил в актерскую школу Рошана Танеджи.

Первым прорывом в качестве актёра стал сериал Саджая Хана The Sword of Tipu Sultan, но первой работой в кино стал Голубая река 1990 года, где он сыграл эпизодическую роль, но первую крупную роль сыграл злодея в фильме Gardish.

Сейчас Мукеш снимается в основном на телугу, первый фильм на этом языке стал Gandeevam, он стал не только играть отрицательных, но и положительных персонажей, например отцов главных героев, но является одним из немногих болливудских злодеев, которые не смогли озвучивать своим голосом в телугу-язычных фильмах из-за незнания языка и недостаточного произношения, но в Болливуде играет очень редко

Личная жизнь 
Женат на Кешни, которая родом из Фиджи. Имеет сына.

Фильмография

Примечания